Рамоньское сельское поселение — муниципальное образование Аннинского района Воронежской области России.

Административный центр — село Рамонье.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Рамонье,
 посёлок Бабинка,
 посёлок Гусевка,
 посёлок Новомакаровский,
 посёлок Трежесковка.

Примечания 

Муниципальные образования Аннинского района
Сельские поселения Воронежской области